Sierra Morena puede referirse a: 

 Sierra Morena, un cordón serrano de la provincia de Misiones, Argentina; 
 Sierra Morena, cordillera del sur de España;
 Pico de Sierra Morena, un pico de los Pirineos;
 Comarca de Sierra Morena, en la provincia de Jaén (España); o
 Comarca de Sierra Morena, en la provincia de Ciudad Real (España).